Батангас:

 Батангас — портовый город в провинции Батангас на Филиппинах.
 Батангас — провинция Филиппин, в регионе КАЛАБАРСОН.